L'edizione 1981 della Pervaja Liga fu la 41ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase fermo a ventiquattro, con le promosse Tavrija e Dnepr, sostituite da Lokomotiv Mosca e Karapaty retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Spartak Kostroma, SKA Kiev e Traktor Pavlodar sostituirono le retrocesse Kryl'ja Sovetov Kujbyšev, Spartak Nal'čik e Uralmaš.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventiquattro partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 46 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella massima serie era previsto un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal tredicesimo pareggio in poi, infatti, le partite finite in pari non davano punti alle squadre.

Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate; furono inoltre aumentate le retrocessioni in Vtoraja Liga che riguardavano le ultime sei squadre in classifica, anziché le ultime tre.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Penalizzazioni per pareggi
1 punto: Guria Lanchkhuti, Zarja, SKA Odessa e Prykarpat'e Ivano-Frankivs'k
2 punti: Dinamo Stavropol' e Metalurh Zaporižžja
3 punti: Žalgiris Vilnius, Lokomotiv Mosca e Traktor Pavlodar
4 punti: Spartak Kostroma

Verdetti
Metalist e Torpedo Kutaisi' promossi in Vysšaja Liga 1982.
Prykarpat'e Ivano-Frankivs'k, Spartak Ordžonikidze, Dinamo Stavropol', Kuzbass Kemerovo e Traktor Pavlodar retrocessi in Vtoraja Liga.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1981
Kubok SSSR 1981

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
1981